Клиъруотър може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Клиъруотър (Канзас)
 Клиъруотър (Минесота)
 Клиъруотър (Флорида)
 Окръзи в САЩ
 Клиъруотър (окръг, Айдахо)
 Клиъруотър (окръг, Минесота)